Leander kan syfta på:

 Leander Malmsten – tidigare svenskt bokförlag
 Leander (datorspel) – TV-spel till Commodore Amiga 
 Leander (djur) – släkte av kräftdjur
 Leandertornet – Istanbul, Turkiet
 Villa Leander – en kulturhistoriskt värdefull byggnad i Storängen, Nacka kommun
 Leander, Texas – en stad i Texas

Personer
 Leander (förnamn) – ett förnamn och personer med namnet
 Leander (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Fiktiva personer
 Leander i den grekiska sagan, se Hero och Leander
 Leander i Karlfelts dikt, se Selinda och Leander

Se även
 Leander-klass – flera
Oleander